Линч () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:
 Линч, Альберт (1851—1912) — перуанский художник и иллюстратор ирландского происхождения.
  (1917—2012) — канадский спортивный деятель.
 Линч, Бенито (1885—1951) — аргентинский писатель, сценарист.
 Линч, Бэнни (1913—1946) — британский боксёр-профессионал.
 Линч, Дастин (род. 1985) — американский кантри-музыкант, автор и исполнитель.
 Линч, Джеймс — британский музыкант, участник группы Touch and Go.
 Линч, Джейн (род. 1960) — американская актриса, певица и сценарист.
 Линч, Дженнифер (род. 1968) — американский кинорежиссёр, дочь Дэвида Линча.
 Линч, Джер (род. 1971) — американский гимнаст.
 Линч, Джессика (род. 1983) — военнослужащая Армии США, находившаяся в иракском плену весной 2003 года.
 
 Линч, Джордж (род. 1954) — американский рок-гитарист. Участник групп Dokken, Lynch Mob, Souls of We, T & N, Sweet & Lynch, KXM, The End Machine.
 Линч, Дэвид (род. 1946) — американский кинорежиссёр и сценарист, лауреат премии «Золотая пальмовая ветвь» (1990).
 Линч, Дэвид Айрсон (1910—2002) — новозеландский шахматист.
 Линч, Кевин (1956—1981) — член Ирландской национальной освободительной армии.
 Линч, Келли (род. 1959) — американская актриса.
 Линч, Лиам (1893—1923) — участник войны за независимость Ирландии, командующий силами оппозиции.
 Линч, Лоретта (род. 1959) — генеральный прокурор США.
 Линч, Маршон (род. 1986) — игрок в американский футбол.
 Линч, Нэнси Энн (род. 1948) — американский учёный, профессор компьютерных науки и инженерии Массачусетского технологического института.
 Линч, Патрик Джеймс (род. 1962) — ирландский художник, иллюстратор детских книг.
 Линч, Пакстон (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Линч, Питер (род. 1944) — американский финансист, инвестор.
 Линч, Райдел (род. 1993) — американская актриса, музыкант, певица.
 Линч, Райкер (род. 1991) — американский актёр, певец и музыкант.
 Линч, Реджи (род. 1994) — американский баскетболист.
 Линч, Риз (род. 2001) — шотландский боксёр-любитель, бронзовый призёр чемпионата мира (2021).
 Линч, Ричард (1936—2012) — американский актёр.
 Линч, Росс (род. 1995) — американский актёр, музыкант и певец.
 Линч, Скотт (род. 1978) — американский писатель-фантаст.
 Линч, Стив (род. 1955) — американский рок-музыкант, гитарист группы Autograph.
 Линч, Сьюзан (род. 1971) — ирландская актриса.
 Линч, Том — американский футболист, участник чемпионата мира 1934 года в составе сборной США.
 Линч, Хулио (1880—1947) — аргентинский шахматист.
 Линч, Эванна (род. 1991) — ирландская актриса, снимавшаяся в фильмах о Гарри Поттере.
  (1885—1938) — американский финансист, сооснователь компании Merrill Lynch (1915).
 Линч, Элиза (1835—1886) — подруга президента Парагвая Франсиско Солано Лопеса.
 Линч, Эндрю Грин (1902—1966) — американский дипломат.

 Двойная фамилия
 Линч-Стонтон, Генри (1873—1941) — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр.

См. также 
 Суд Линча — убийство человека, подозреваемого в преступлении или нарушении общественных обычаев, без суда и без следствия.
 
  — топоним в США.
 Lynch.